White Swan steht für:

 White Swan Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 White Swan (Washington), Stadt im US-Staat Washington